Bei Tarentum ereigneten sich folgende Schlachten:
 Erste Schlacht von Tarentum, um 212 v. Chr.
 Zweite Schlacht von Tarentum, um 209 v. Chr.